Беверли Джонсон:

 Пек Джонсон, Беверли (1904—2001) — американский вокальный педагог.
  (род. 1952) — американская модель, актриса, певица и бизнесвумен.